Adèle Pestalozzi-Pfyffer (1864-1933), Zwitserse onderwijzeres en feministe
 Mina Pfyffer (1874-1955), Zwitserse feministe en tuberculosebestrijdster

Zwitserse achternaam